Малый Созим — реки.

 Малый Созим (приток Волосницы)
 Малый Созим (приток Нырмычи)